Starbuck kan syfta på:

 Starbucks – en amerikansk kafékedja

Personer
 Edwin Diller Starbuck (1866–1947), en amerikansk filosof och religionspsykolog

Geografi

Kiribati 

 Aranuka Island, atoll, Gilbertöarna, 
 Starbuck Island, Linjeöarna,

USA 

 Starbuck, Minnesota, ort, Pope County, 
 Starbuck, Washington, ort, Columbia County, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar
Robotskapade USAförgreningar